De FA Cup is het belangrijkste Engelse voetbalbekertoernooi en het oudste voetbaltoernooi in de wereld. Op 20 juli 1871 introduceerde Charles W. Alcock een toernooi waaraan alle clubs konden deelnemen: de FA Challenge Cup. Het comité stemde in met Alcocks plan om te werken met een knock-outsysteem.

Het eerste FA Cuptoernooi begon op 11 november 1871. Toentertijd hadden zich vijftien clubs aangemeld voor dit toernooi, waarvan er later drie teams waren die zich terugtrokken zonder duidelijke reden. Er werden vier wedstrijden in de eerste ronde gespeeld. Het eerste doelpunt aller tijden in dit toernooi werd gemaakt door Jarvis Kenrick van Clapham Rovers.

De eerste finale vond plaats op 16 maart 1872, tussen de Wanderers en de Royal Engineers. Tweeduizend toeschouwers hadden een shilling betaald om de wedstrijd in de The Oval in Londen, nu beter bekend als het stadion van Surrey County Cricket Club, te mogen bijwonen. De Royal Engineers waren favoriet, maar de Wanderers wonnen met 1-0 en werden de allereerste winnaars van de vermaarde trofee. De Wanderers wonnen het toernooi nog eens vier keer en de FA Cup werd een groot succes. Het aantal deelnemers groeide gestaag en de populariteit van het toernooi betekende veel voor de acceptatie van de FA-spelregels.

Momenteel is de finale van de FA Cup de traditionele afsluiter van het seizoen. Volgens diezelfde traditie wordt de finale op Wembley gespeeld, maar tijdens de verbouwing van dat stadion (van 2001 tot 2006) werden de finales gespeeld in het Millennium Stadium in Cardiff (in Wales). In mei 2007 werd de finale voor de eerste keer in het vernieuwde Wembley Stadium gespeeld. De laatste winnaar van de FA Cup was Liverpool, dat op 14 Mei 2022 Chelsea versloeg na strafschoppen.

Finales

Stadions 
Hieronder is een overzicht te vinden van alle voetbalstadions waar ooit een FA Cup-finale is gespeeld of zal worden gespeeld.

Externe links 
 TheFA.com